Le sigle « DBS » peut faire référence à :

Musique 

 , groupe canadien ;
 The dB's, groupe américain ;
 , groupe américain.

Organisation 

 DBS Bank, banque singapourienne ;
 , marque norvégienne ;
 la , école hongkongaise ;
 le , organisation administrative britannique ;
 la , station de radio dominicaine ;
 la , école philippine ;
 la , école émiratie ;
 la Dublin Business School, université irlandaise ;
 la , université britannique.

Technologie 

 l'Aston Martin DBS, modèle automobile britannique ;
 l'Aston Martin DBS GT Zagato, modèle automobile britannique ;
 l'Aston Martin DBS Superleggera, modèle automobile britannique ;
 l'Aston Martin DBS V12, modèle automobile britannique ;
 , logiciel des années 1990 ;
 la , type d'emballage.

Autres 

 Dragon Ball Super, série télévisée d'animation japonaise ;
 , agence britannique ;
 , type de diplôme.

Voir aussi